Ranomafana steht für:

 Nationalpark Ranomafana, ein Nationalpark in Madagaskar
 Ranomafana (Anosy), ein Ort in der Region Anosy in Madagaskar
 Ranomafana (Atsinanana), ein Ort in der Region Atsinanana in Madagaskar
 Ranomafana (Vatovavy-Fitovinany), ein Ort in der Region Vatovavy-Fitovinany in Madagaskar
 Ranomafana pollocki, eine Art der Feuerkäfer
 Ranomafana steineri, eine Art der Feuerkäfer